Черепанов Максим Олександрович ( 1971) — Архієпископ Іо́на, архієрей Української православної церкви (Московського патріархату).
 Черепанов Микита Вадимович ( 1995) — російський хокеїст, захисник.
 Черепанов Микола Олегович — солдат Збройних сил України. Учасник російсько-української війни.
 Черепанов Олександр Петрович ( 1932) — радянський хокеїст, лівий нападник.
 Черепанов Олексій Андрійович (1989—2008) — російський хокеїст.
 Черепанов Павло Сидорович (1773-?) — київський цивільний губернатор 1814—1816 років.
прізвища